, un album de Divine sorti en 1982 ;
 , un album de  sorti en 1999 ;
 , un album de Peppa Pig sorti en 2019.